Это список известных звёзд созвездия Насос, отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия.

Источники 
 
 
 
 
 

Насос (созвездие)
Насос